Нит Степа́нович Рома́нов (27 сентября 1871, Балаганск — 13 августа 1942, Иркутск) — историк, библиограф, библиофил, летописец Иркутска, мемуарист. Родители: чиновник полицейской управы Степан Степанович Романов (1843—1907) и мещанка Елена Павловна Мокеевская. В семье было 9 детей. После переезда в Иркутск С.С.Романов служил в губернском правлении, успешно продвигался по службе, был помощником полицмейстера и работал в полиции до конца жизни. Он имел чин надворного советника и был награжден орденом Святого Станислава III степени. Мать Нита Степанова была неграмотная (сын научил ее читать в 75 лет). С матерью Нит Степанович жил до ее смерти (в 1925 году) и оставил о ней очень теплые воспоминания.

Начиная с 18 лет, Н.Романов стал вести дневниковые записи. После окончания Иркутской военной прогимназии устроился писарем в первую полицейскую часть города. Позже (в 1913 году) он закончил библиотечные курсы при Народном университете им. А.Л.Шанявского в Москве, на которые он был командирован Иркутским городским общественным управлением. 

В феврале 1908 года состоялось заседание Библиотечного совета Иркутской городской публичной библиотеки, на котором было принято решение принять Н.Романова на должность заведующего библиотекой.

За годы работы в Иркутской городской публичной библиотеке (1908–1926) Н.С.Романов опубликовал более 50 работ по истории библиотечного, издательского дела, народного образования, иркутского летописания.  Под его руководством и непосредственном участии были подготовлены и изданы каталоги (1908–1914), раскрывающие фонд ИГПБ. В фонде редких книг библиотеки сохранился написанный им «Перечень периодических изданий», получаемых Иркутской городской публичной библиотекой. В нем дано описание периодических изданий не только вышедших из стен типографии, но и рукописных или напечатанных на пишущей машинке.

«Летописи города Иркутска» — главный труд Романова, работа над книгой заняла 32 года. Нит Романов начал ее в 1908 году, писал до 1924-го, но еще в 1940 году вносил поправки. 

С 18 октября 1926 года начался новый этап в библиотечной деятельности Н.С.Романова — служба в Научной библиотеке Иркутского государственного университета в качестве ведущего библиографа и консультанта. В это время им написаны «Воспоминания иркутянина. 1871–1933 гг.» – энциклопедия истории библиотечного и книжного дела Иркутска. 

В 1929 года Романов начинает сотрудничать с редакцией «Сибирская советская энциклопедия».

В личной библиотеке Романова было более 7000 книг, периодических изданий, фотографий, планов, карт. Его интересовало все, что относилось к истории Сибири. Особое место в библиотеке Н. С. Романова занимает религиозная литература. Он был истинно верующим человеком, с литературы духовно-нравственного содержания и начала формироваться его библиотека.

Собранная Н.С.Романовым библиотека сегодня находится в нескольких сибирских книгохранилищах и личных собраниях библиофилов.

Скончался в Иркутске 13 августа 1942 года. Похоронен в Иркутске на Лисихинском кладбище.

Память 
 Могила Нита Романова является памятником истории местного значения.
 В Иркутске в память о Ните Романове проходят научно-практические конференции «Романовские чтения».
 Именем Нита Романова названа небольшая улица в отдалённом районе города.

Примечания

Литература 
 Гольдфарб С. И. Весь Иркутск. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1992. — С. 230—232. — 304 с. — 10000 экз. — ISBN 5-7424-0354-2
 Мигалев П. Романов Нит — летописец Иркутска // Копейка. — 2011. — № 37. — 21 сент.
 Полищук Ф. М. Библиофил Сибири Нит Степанович Романов / Ком. по культ. адм. Ирк. обл.; Ирк. обл. гос. универс. науч. б-ка им. И. И. Молчанова-Сибирского. — Иркутск: 1998. — 81 с.
 Полищук Ф.М. Сибирский книжник Нит Степанович Романов / Ф. М. Полищук // Мир библиографии. – 1999. – № 3. – С. 70–75.

Ссылки 
 Жизнь, отданная книге на сайте ЦБС Иркутска
  Нит Романов на сайте Иркипедия
 Подвижник сибирской культуры: Нит Степанович Романов

Похороненные на Лисихинском кладбище